Ужать:

Топоним 
 Ужать — река в Калужской области, левый приток Болвы.
 Ужать — железнодорожная станция и населённый пункт в Кировском районе Калужской области.
 Ужать — деревня в Мещовском районе Калужской области.

См. также 
 Сжатие